Qian’an Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qian'an Xian (härad i Kina), Jilin, 
 Qian'an Shi, härad, Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar